Astrocladus är ett släkte av ormstjärnor. Astrocladus ingår i familjen medusahuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Medusahuvuden
Astrocladus